Атлетика може значити:

 Легка атлетика олімпійський вид спорту, до якого належать ходьба, біг, стрибки та метання
 Важка атлетика силовий вид спорту, в основі якого лежить виконання вправ зі штангою  — піднімання ваги
 Спорт взагалі (використовується в США та Канаді)
 Окленд Атлетикс професійна бейсбольна команда міста Окленд у штаті Каліфорнія